

Топоніми 
 Кітаяма — річка в Японії, у префектурах Нара і Вакаяма .
 Кітаяма — гори в Японії, на півночі міста Кіото у префектурі Кіото.
 Кітаяма — село в Японії, у префектурі Вакаяма.

Персоналії 
 Кітаяма — японське прізвище.